

Personaggi 
 Eddie Van Halen

Codici 
 EVH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Evans Head (Australia)